Matematyka
 tożsamość algebraiczna
 tożsamość trygonometryczna (zobacz też przekształcenie tożsamościowe)

Logika
 tożsamość (logika)

Socjologia i psychologia
 tożsamość (psychologia)
 tożsamość społeczna
 tożsamość osobowa
 tożsamość osobista
 tożsamość internetowa
 tożsamość kulturowa
 tożsamość regionalna
 tożsamość narodowa
 tożsamość obiektu

Kultura
 Tożsamość (ang. Identity) – film z roku 2003, w reżyserii Jamesa Mangolda
 Tożsamość (ang. Unknown) – film z roku 2011
 Tożsamość (fr. L'Identité) – utwór Milana Kundery
 Tożsamość – album grupy Turbo